Santa Maria del Monte bzw. Madonna del Monte (ital.  ‚Maria/Jungfrau am Berg‘, lat. auch Sancta Maria de Monte) heißen:

Kirchen:
 Rotonda della Madonna del Monte = Santuario di Santa Maria del Monte (Bologna)
 Madonna del Monte (Genua), Klosterkirche und Basilika, Genua
 Santuario della Madonna del Monte (Marciana), Liguria
 Santa Maria del Monte (Pescara), Abruzzen
 Santuario della Madonna del Monte (Mulazzo), Massa-Carrara, Toskana
 Santuario della Madonna di Monte Berico, Vicenza, Venetien
 Madonna del Monte (Caltagirone), genannt „Conadomini“, Basilika in Sizilien
 Santa Maria del Monte (Cesena), Abteikirche und Basilika in der Emilia-Romagna
 Santa Maria del Santo Monte di Pietà, Cagliari, Sardinien
 Madonna del Monte (Massa), Emilia-Romagna, Massa-Carrara, Toskana
sowie:
 Castel del Monte, urspr. castrum Sancta Maria de Monte, Bauwerk der Stauferzeit in Apulien, Italien
 Madonna del Monte (Insel), unbewohnte Insel in der Lagune von Venedig
 Santa Maria del Monte (Varese), Ortsteil von Varese, Lombardei, Italien
 Santa María del Monte (Mexiko), Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla

Siehe auch:
 Maria am Berg